

Musica 
 AMAs – evento statunitense tra i principali dedicati ai premi musicali. AMAs è acronimo di American Music Awards
 Premio AMAS – premio musicale ufficiale delle Asturie. AMAS è acronimo di Anuario de la Musica de ASturias

Persone 
 Carmelo Amas – ex calciatore spagnolo
 Knut Olav Åmås – scrittore e giornalista norvegese